Аманьё VII (Amanieu VII d’Albret) (ум. не ранее 1272) — сеньор д’Альбре с 1240.

Сын Аманьё VI и его первой жены Ассалиды де Тарта.

Был вынужден уступить англичанам Мийо (1255).

Первая жена — Виана де Гонто. Развелась с Аманьё VI на основании того, что его отец был её крёстным отцом. От неё — не менее двоих детей, в том числе:
 Анна (ум. после 1 декабря 1287).

Вторая жена (свадьба между 1257 и 1259 г.) — Мата де Бордо (ум. не ранее 1281), дочь Пьера де Бордо, капталя де Бюш, вдова Экеля-Гелема II, сеньора де Леспарр.
Дети:
Бернар Эзи IV (ум. 24 декабря 1280), сеньор д’Альбре
Аманьё VIII (ум. 1324), сеньор д’Альбре с 1294
 Арно Аманьё
 Мата (р. 1262/1270, ум. после 1281)
 Арно-Аманьё, умер в детстве
 Ассалида (ум. не ранее 1286), муж — Сантюль III, граф д’Астарак

Примечания

Литература 
 March, Frank Burr (1912). English rule in Gascony, 1199—1259 with Special Reference to the Towns. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Historical Studies. p. 129.
 Casarissa, Diego de Mora y (1855). Los héroes y las maravillas del mundo: Dios, la tierra y los hombres. Anales del mundo desde los tiempos biblicos hasta nuestros dias. 4. Libreria de J. Perez. p. 367 — via Google Books.
 Hardy, Sir Thomas Duffus (1869). Syllabus (in English) of the Documents Relating to England and Other Kingdoms: 1066—1377. Longmans, Green & Co. pp. 50-52

Сеньоры д’Альбре
Сеньоры Франции XIII века